Elijah puede referirse a:

Personas
Elijah Wood, actor de cine y televisión estadounidense. 
Elijah Burke, luchador profesional estadounidense.
Elijah Muhammad, líder de la Nación del Islam.
Elijah Millsap, jugador de baloncesto estadounidense.
Elijah Kelley, actor, cantante y bailarín estadounidense.
Elijah Tana, exfutbolista zambiano.
Elijah Abel, primer élder y setenta negro. 
Elijah Alexander, exjugador estadounidense de fútbol americano.
Elijah Peters, actor porno de nacionalidad checa.
Elijah Schuurmans, deportista australiano.
Elijah Harper, político aborigen canadiense.
Elijah Johnson, jugador de baloncesto estadounidense.

Otros
Elijah Baley, personaje ficticio de varias novelas escritas por Isaac Asimov. 
Elijah Johnson, personaje ficticio de la serie de televisión australiana Home and Away.
Elijah Interfaith Institute, organización internacional sin ánimo de lucro patrocinada por la UNESCO.